NGC 4757 (другие обозначения — MCG -2-33-40, PGC 43715) — линзообразная галактика (S0) в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4757
Дева (созвездие)